Café A Brasileira ist der Name folgender Cafés in Portugal:

 Café A Brasileira (Braga)
 Café A Brasileira (Coimbra)
 Café A Brasileira (Lissabon)
 Café A Brasileira (Porto)